Kirchheim hace referencia a:

Localidades

 en Alemania
 en Baden-Wurtemberg:
 Kirchheim am Neckar: Municipio en el Distrito de Ludwigsburg;
 Kirchheim unter Teck: Ciudad en el Distrito de Esslingen;
 Kirchheim am Ries: Municipio en el Distrito de Ostalb;
 Kirchheim bei Heidelberg: Barrio del Distrito Urbano de Heidelberg;
 en Baviera:
 Kirchheim bei München: Municipio en el Distrito de München;
 Kirchheim in Schwaben: Municipio en el Distrito de Unterallgäu;
 Kirchheim (Baja Franconia): Municipio en el distrito de Würzburgo;
 Kirchheim bei Tittmoning: Parte del municipio Tittmoning en el Distrito de Traunstein
 en Renania del Norte-Westfalia:
 Kirchheim bei Euskirchen: Barrio de la ciudad Euskirchen;
 en Turingia:
 Kirchheim (Turingia): Municipio en el Distrito de Ilm;
 en Hesse:
 Kirchheim (Hesse): Municipio en el Distrito de Hersfeld-Rotenburg;
 en Renania-Palatinado:
 Kirchheim an der Weinstraße: Municipio en el Distrito de Bad Dürkheim;
 en Austria
 en Alta Austria:
 Kirchheim im Innkreis: Municipio en el Distrito de Inn;
 en Francia
 Kirchheim (Bajo Rin): Comuna en el departamento de Bajo Rin en la región de Alsacia;